

Имя 
 Саламан Молчальник (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.

Фамилия 
 Саламан, Авраам (, 1885/1886—1941) — известный в Новой Зеландии купец, красильщик, знахарь и шарлатан.
 Саламан, Аннетт (?— 1879) — английская писательница.
 Саламан, Редклифф Натан (, 1874—1955) — британский ботаник.
 Саламан, Самуил — английский общественный и военный деятель.
 Саламан, Чарльз Кенсингтон (, 1814—1901) — английский композитор и пианист.
 Саламан, Малькольм Чарльз (, 1855—1940) — английский журналист и драматург, сын Чарльза-Кенсингтона.  
 Саламан, Эстер (в девичестве Поляновская; 1899/1900—1995) — английский литературовед, писатель, переводчик.

Примечания